Museveni ist der Familienname folgender Personen:

 Janet Museveni (* 1948), ugandische Politikerin und First Lady
 Yoweri Museveni (* 1944), ugandischer Staatspräsident